Bolton Wanderers FC (celým názvem: Bolton Wanderers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bolton v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1874 pod názvem Christ Church FC zásluhou dvou mužů, anglikánského reverenda Josepha Farralla Wrighta a Thomase Ogdena. V roce 1877 přijal současný název. Od sezóny 2019/20 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

V nejvyšší anglické soutěži strávil Bolton celkem 73 let a nejlépe skončil na třetím místě (v sezónách 1891/92, 1920/21 a 1924/25). Ve dvacátých letech posbíral tři FA Cupy, čtvrtý a dodnes poslední získal téměř 30 let poté v roce 1958. V roce 1987 dosáhl klub prvního dna (sportovního a finančního), když hrál až poslední profesionální soutěž (4. nejvyšší) v Anglii, naštěstí pro Bolton vše nabralo správný směr a sezónu 1995/96 trávil již v Premier League. V roce 2005 se kvalifikoval ze 7. místa v lize do Poháru UEFA, kde se probojoval mezi posledních 32 týmů (vypadl s Marseille). O dva roky později se kvalifikoval opět ze stejného místa a svou pouť zakončil o kolo dále v osmifinále na Sportingu.

V průběhu sezóny 2018/19 se klub ocitl historicky podruhé v těžké finanční situaci. Ty se promítly jako odraz dlouhodobě špatného vedení klubu, které má své počátky ještě v době působnosti v Premier League. Tehdejší vedení totiž dávalo přemrštěné smlouvy hráčům, na které klub v první řadě neměl peníze a musel to tak pokrýt různými půjčkami. Žití nad klasickými poměry ovšem neodvrátily pád z nejvyšší soutěže v roce 2012. V září 2018 se tak Bolton nejdříve dohodl se svým hlavním věřitelem BluMarble Capital Ltd. na částečném vyrovnání, čímž se vyhnul nucené správě a odpočtu bodů v lize. Problémy se splácením dluhů se opět objevily v únoru 2019, co byla na klub opětovně vydána petice o návrhu na likvidaci. Další ránou bylo březnové uzavření tréninkového areálu kvůli nedostatku financí. Dokonce v tom samém období hrozilo odložení a nebo zrušení posledních třech domácích zápasů skrz neudělení bezpečnostního certifikátu boltonského stadionu.

Bídná finanční situace se pak odrazila i na začátku sezóny 2019/20, kdy bylo klubu odečteno dvanáct bodů jako trest za dlouhodobé porušovaní svazových pravidel. Hlavní roli v aktuálních neřešitelných potíží v posledních měsících hraje podnikatel Ken Anderson. Ten totiž do médií sliboval, že se našel nový kupec slavného klubu, ten se ovšem nikdy neobjevil. Mezitím na stadionu přestala téct teplá voda, hráči skončili bez svých výplat a klub tak sestoupil v sezóně 2018/19 i z Championship. Poté musel Bolton přejít do nucené správy, kde se ho jako správce ujal Paul Appleton, který začal na počátku srpna 2019 shánět zachránce Wanderers. Konsorcium Football Ventures pak mělo být ochotné klub převzít a zachránit, jenže prodej nepochopitelně padl na požadavcích majitele Kena Andersona. Ve středu 28. srpna 2019 tak měla přijít dlouho očekávána likvidace, vedení English Football League (EFL) pak konečné vyloučení klubu ze svých soutěží odložilo na 12. září. První změny k lepšímu proběhly ještě téhož dne jako měla přijít očekávána likvidace klubu. Vše se odehrálo ve večerních hodinách prodejem klubu konsorciu Football Ventures, tentokráte již po dlouhém vyjednávání s Kenem Andersonem.

Své domácí zápasy hrají boltonští od roku 1997 na Macron Stadium, předtím byl jejich domovský stánek po 102 let Burnden Park. Klubu se přezdívá Trotters (Klusáci) či Wanderers (Poutníci).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1874 – Christ Church FC (Christ Church Football Club)
 1877 – Bolton Wanderers FC (Bolton Wanderers Football Club)

Získané trofeje 

 FA Cup ( 4× )
 1922/23, 1925/26, 1928/29, 1957/58
 Community Shield ( 1× )
 1958
 EFL Trophy ( 1× )
 1988/89

Známí hráči 

Zdroj: 

Poznámky: Tento seznam zahrnuje hráče, kteří za klub odehráli víc než 250 zápasů a nebo vstřelili víc než 100 gólů. Do seznamu hráčů se započítávají pouze statistiky z profesionálních soutěží.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1899: Football League First Division
 1899–1900: Football League Second Division
 1900–1903: Football League First Division
 1903–1905: Football League Second Division
 1905–1908: Football League First Division
 1908–1909: Football League Second Division
 1909–1910: Football League First Division
 1910–1911: Football League Second Division
 1911–1933: Football League First Division
 1933–1935: Football League Second Division
 1935–1964: Football League First Division
 1964–1971: Football League Second Division
 1971–1973: Football League Third Division
 1973–1978: Football League Second Division
 1978–1980: Football League First Division
 1980–1983: Football League Second Division
 1983–1987: Football League Third Division
 1987–1988: Football League Fourth Division
 1988–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–1995: Football League First Division
 1995–1996: Premier League
 1996–1997: Football League First Division
 1997–1998: Premier League
 1998–2001: Football League First Division
 2001–2012: Premier League
 2012–2016: Football League Championship
 2016–2017: English Football League One
 2017–2019: English Football League Championship
 2019– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1874
Bolton